Сите́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70156.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км северо-западнее Безансона, в 35 км к юго-западу от Везуля.

Вдоль южной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 98 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 67 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 48 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 48 активных жителей работали 46 человек (22 мужчины и 24 женщины), безработными было 2 (2 мужчин и 0 женщин). Среди 19 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона